Runda GP3 na torze Silverstone Circuit – trzecia runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 8
| Jimmy Eriksson
| 1-15
|align="center"| 15
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 27
| Richie Stanaway
| 1-15
|align="center"| 15
|-
|align="center"| 3
| Dino Zamparelli
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2014 w Wielkiej Brytanii
2014 w GP3